Баргузин — многозначный термин.

Топонимы 
 Баргузин — река в Бурятии, впадает в озеро Байкал.
 Баргузин — село, административный центр Баргузинского района Бурятии.

Марки 
 «Баргузин» — марка автомобиля ГАЗ-2217 (автобус на 6 или 10 мест).
 «Баргузин» — марка речных пассажирских судов на снеговой воздушной подушке.
 «Баргузин» — марка автомобильных шин, производимых на Кировском шинном заводе.
 «Баргузин» — проектировавшийся боевой железнодорожный ракетный комплекс.
 «Баргузин» — марка винного напитка, продавашегося в России в девяностых годах.

Другие значения 
 Баргузин — северо-восточный ветер, дующий в средней части Байкала из долины реки Баргузин.
 «Баргузин» — напиток на основе травянистых растений.

См. также 
 Усть-Баргузин — посёлок городского типа в Баргузинском районе Бурятии.

Примечания